Витни има више значења:
 Витни (Невада), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Невада
 Витни (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Витни (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска